Deze pagina geeft een lijst van numeralia (telwoorden) in het Latijn.

Latijnse grammatica